Chiesa di San Materno – Edificio religioso di Civitella Paganico in Toscana
 Chiesa di San Materno – Edificio religioso di Lecco in Lombardia
 Chiesa di San Materno – Edificio religioso di Maccagno, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa di San Materno – Edificio religioso di Melara in Veneto